Juan Sánchez peut faire référence à :
Juan Sánchez Cotán (1560-1627), un peintre espagnol ;
Juan Sánchez Méndez (né en 1967), un linguiste espagnol ;
Juan Sánchez Moreno (né en 1972), un footballeur espagnol ;
Juan Sánchez Ramírez (1762-1811), militaire et gouverneur de la colonie espagnole de Hispaniola.